Синто:
 Синтоизм — традиционная религия Японии.
 Синто (село) — село в Японии, находящееся в уезде Китагумма префектуры Гумма.
 Синто, Кацуёси (род. 1960) — японский футболист.